Francesco Colonna, moine dominicain vénitien (1433-1527) auquel a été attribué le Songe de Poliphile.
 Francesco Colonna (v. 1453-1538), membre de la famille romaine des Colonna, seigneur de Palestrina, et à ce titre également lié au Songe de Poliphile.
 Francesco Colonna, archevêque de Tarente de 1544 à 1560.
 Francesco Colonna, mort en 1636, prince de Palestrina,  de Carbognano, duc de Bassanello, chevalier de la Toison d'or en 1610.